Oratory Youths Football Club é um clube de futebol da ilha de Gozo. Disputa atualmente a primeira divisão do território.

Clubes de futebol de Gozo